Пьяново — деревня в Промышленновском районе Кемеровской области России.

Входит в Окуневское сельское поселение.

почтовый индекс: 652392, ОКАТО: 32225824003, ОКТМО: 32625424111

География 
над уровнем моря 156,7 метра.
 Уличная сеть

Население

Примечания 

Населённые пункты Промышленновского района